Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 1991 speelden de mannen in het dubbelspel van 27 mei tot en met 9 juni. De als negende geplaatste Australiër John Fitzgerald en de Zweed Anders Järryd wonnen het toernooi door in de finale de als derde geplaatste Amerikanen Rick Leach en Jim Pugh te verslaan met 6-0, 7-6.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 1991